Chanu steht für:

 Chanu (Orne), französische Gemeinde im Département Orne
 Chanu (Kurdistan), iranisches Dorfes in der Provinz Kurdistan

Chanu ist der Familienname folgender Personen:

 Saikhom Mirabai Chanu (* 1994), indische Gewichtheberin
 Sanamacha Chanu (* 1978), indische Gewichtheberin